Botnsdalur ist der Name von zwei Tälern in Island:

 Botnsdalur im inneren Hvalfjörður in Westisland
 Botnsdalur im inneren Súgandafjörður in den Westfjorden